Ганс Магнус Е́нценсбергер (; 11 листопада 1929, Кауфбойрен — 24 листопада 2022, Мюнхен) — німецький поет, письменник, перекладач, видавець і громадський діяч.

Біографія 
Народився 1929 року в баварському містечку Кауфбойрен у родині поштового службовця. Дитинство провів у Нюрнберзі.

1945 року вступив до ополчення Фольксштурм, після поразки гітлерівської Німеччини працював перекладачем та барменом на базі королівських військово-повітряних сил Великої Британії. Середню школу закінчив лише 1949 року. Після цього навчався в університетах Ерлангена, Фрайбурга, Гамбурга і Парижа він вивчав літературу, мови і філософію. 1955 року отримав докторський ступінь за дисертацію про поезію Клеменса Брентано. До 1957 року працював редактором на радіо в Штутгарті. Перша поетична збірка Енценсберга з'явилася 1957 року, після його подорожі до США та Мексики.

Енценсбергер брав участь у кількох зустрічах літературної «Групи 47». 1963 року він був відзначений престижною Премією Бюхнера. У 1960-ті роки брав участь у студентському русі, підтримуючи популярну серед лівих ідею про невинність німецького народу у військових злочинах. 1965 року він відвідав СРСР та Південну Америку. В період з 1965 до 1975 року був редактором журналу «Kursbuch». З 1985 року він був редактором книжкової серії «Die Andere Bibliothek», що публікувалася у Франкфурті, і нині складається з більше 250 назв. Енценсбергер є засновником щомісячника «TransAtlantik».

Його власні твори перекладені понад 40 мовами світу.

Помер 24 листопада 2022 року в Мюнхені.

Твори 

Поетичні збірки
 verteidigung der wölfe. 1957.
 landessprache. 1960.
 Gedichte. Die Entstehung eines Gedichts. 1962.
 blindenschrift. 1964.
 Mausoleum. 37 Balladen aus der Geschichte des Fortschritts. 1975.
 Der Untergang der Titanic. Eine Komödie. Versepos. 1978.
 Die Furie des Verschwindens. Gedichte. 1980.
 Zukunftsmusik. 1991.
 Kiosk. Neue Gedichte. 1995.
 Leichter als Luft. Moralische Gedichte. Suhrkamp, 1999.
 Die Geschichte der Wolken. 99 Meditationen. 2003.
 Rebus. Suhrkamp, 2009, ISBN 978-3-518-42052-2.
 Blauwärts. Ein Ausflug zu dritt. 2013.

Есеї
 Brentanos Poetik. 1961. (дисертація. Erlangen 1955.)
 Einzelheiten. 1962.
 Politik und Verbrechen. 1964.
 Deutschland, Deutschland unter anderm. Äußerungen zur Politik. 1967.
 Staatsgefährdende Umtriebe. Rede zur Verleihung des Nürnberger Literaturpreises, 1968.
 Palaver. Politische Überlegungen 1967–1973. 1974.
 Politische Brosamen. 1982.
 Ach Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern. Suhrkamp, 1987.
 Mittelmaß und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen. Suhrkamp, 1988, ISBN 3-518-38300-0.
 Die Große Wanderung. 1992.
 Aussichten auf den Bürgerkrieg. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-518-40769-4.
 Zickzack. Aufsätze, 1997.
 Drawbridge Up: Mathematics – A Cultural Anathema / Zugbrücke außer Betrieb: Die Mathematik im Jenseits der Kultur. (dt., engl.) Natick, Mass., Peters, 1999.
 Einladung zu einem Poesie-Automaten. Suhrkamp, 2000.
 Nomaden im Regal. Essays. 2003
 unter dem Pseudonym Andreas Thalmayr: Lyrik nervt! Erste Hilfe für gestresste Leser. 2004.
 unter dem Pseudonym Andreas Thalmayr: Heraus mit der Sprache. Ein bisschen Deutsch für Deutsche, Österreicher, Schweizer und andere Aus- und Inländer. Hanser, München 2004, ISBN 978-3-446-20448-5; als Taschenbuch: dtv München 2008, ISBN 978-3-423-34471-5.
 Schreckens Männer – Versuch über den radikalen Verlierer. Suhrkamp, 2006.
 Im Irrgarten der Intelligenz. Ein Idiotenführer. Zürich 2006. (Schriftenreihe der Vontobel-Stiftung. Nr. 1760.) und edition suhrkamp, 2007, ISBN 978-3-518-12532-8.
 Fortuna und Kalkül – Zwei mathematische Belustigungen. Suhrkamp, Berlin 2009.
 Sanftes Monster Brüssel oder Die Entmündigung Europas. Suhrkamp, Berlin 2011, ISBN 978-3-518-06172-5.
 Enzensbergers Panoptikum: Zwanzig Zehn-Minuten-Essays. Suhrkamp, Berlin 2012, ISBN 978-3-518-06901-1.
 Überlebenskünstler. 99 literarische Vignetten aus dem 20. Jahrhundert. Suhrkamp, Berlin 2018, ISBN 978-3-518-42788-0.
 unter dem Pseudonym Andreas Thalmayr: Schreiben für ewige Anfänger. Ein kurzer Lehrgang. Hanser, München 2018, ISBN 978-3-446-25998-0.

Проза
 Der kurze Sommer der Anarchie. Buenaventura Durrutis Leben und Tod. Roman. 1972.
 Der Weg ins Freie. Fünf Lebensläufe. 1975.
 unter dem Pseudonym Elisabeth Ambras: Heiss & Kalt. Erotische Erzählungen, 1987.
 unter dem Pseudonym Elisabeth Ambras: Fernsteuerung. Bettgeschichten. 1992.
 Requiem für eine romantische Frau: Die Geschichte von Auguste Bußmann und Clemens Brentano. Nacherzählung. Insel, 1995.
 Josefine und ich – Eine Erzählung. 2006.
 unter dem Pseudonym Linda Quilt: Schauderhafte Wunderkinder. 2006.
 Hammerstein oder der Eigensinn. Eine deutsche Geschichte. Biographie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-518-41960-1.
 Herrn Zetts Betrachtungen, oder Brosamen, die er fallen ließ, aufgelesen von seinen Zuhörern. Suhrkamp, Berlin 2013, ISBN 978-3-518-42387-5.
 Tumult. Suhrkamp, Berlin 2014, ISBN 978-3-518-42464-3.
 Verschwunden! Insel, Berlin 2014, ISBN 978-3-458-19398-2
 Immer das Geld! Suhrkamp, Berlin 2015, ISBN 978-3-518-42489-6.

Драма
 Die Schildkröte. Komödie. 1961 auf der Tagung der Gruppe 47 vorgelesen.
 Das Verhör von Habana. 1970.
 Diderot und das dunkle Ei. Ein Interview. 1990.
 Die Tochter der Luft. 1992.
 Voltaires Neffe. Eine Fälschung in Diderots Manier. 1996.

Дитячі та підліткові твори
 mit Gisela Andersch: Zupp. 1958.
 Der Zahlenteufel. Ein Kopfkissenbuch für alle, die Angst vor der Mathematik haben. Illustriert von Rotraut Susanne Berner. 1997, ISBN 978-3-446-18900-3.
 Wo warst du, Robert? Roman. 1998.
 Bibs. Illustriert von Rotraut Susanne Berner. 2009.

Антології
 Der Fliegende Robert. Gedichte, Szenen, Essays. 1989.
 Diderots Schatten. Unterhaltungen, Szenen, Essays. 1994.
 Nieder mit Goethe/ Requiem für eine romantische Frau. Verlag der Autoren, 1995.
 Dreiunddreißig Gedichte. Reclam, 2001.
 Die Elixiere der Wissenschaft. Seitenblicke in Poesie und Prosa. 2002.
 Dialoge zwischen Unsterblichen, Lebendigen und Toten. 2004.
 Natürliche Gedichte. Insel-Bücherei, 2004.
 Gedichte 1950–2005. Suhrkamp, 2006.
 Zu große Fragen: Gespräche und Interviews 2005–1970. 2007.
 Liebesgedichte. Insel, 2008.
 Scharmützel und Scholien: Über Literatur. Suhrkamp Quarto, 2009.
 Meine Lieblings-Flops, gefolgt von einem Ideen-Magazin. 2010.
 Album. 2011.
 Gedichte 1950–2010. Suhrkamp, 2010.
 Versuche über den Unfrieden Suhrkamp, 2015.
 Gedichte 1950–2015. Suhrkamp, 2015.

Українські переклади 
Українською поезії Ганса-Магнуса Енценсбергера перекладали Леонід Череватенко, Василь Стус, Олег Жупанський.

 Ганс Магнус Енценсбергер; пер. Леонід Череватенко; добірку віршів проілюстровано роботами бельг. худож. Франка Мазереля // Жовтень. — 1972. — No 5. — С. 15–20. — Зміст: Людина з трамваю; Оборона вовків від овечок; Компаньйон по воєнній промисловості; Ті, що зникли; Лариса.
 Ганс Магнус Енценсбергер. Мова країни; Франконські вишневі сади у січні; Ода нікому: [вірші] / Ганс Магнус Енценсбергер; переклав Леонід Череватенко // Всесвіт. — 1991. — No 9 (753). — С. 46–50.
 Ганс Магнус Енценсбергер. Поезії. переклав Олег Жупанський // Всесвіт. № 12 — 1996.
 Ганс Магнус Енценсбергер. Трамвайному пасажирові, Біографія, Сумнів, Алегорична відповідь. // у виданні: Василь Стус. Твори в чотирьох томах. В шести книгах. том 5 (додатковий). Переклади. — Львів: Просвіта, 1998. — с. 114—119.

Примітки

Посилання 
 
 
 

Німецькі письменники
Німецькі поети
Німецькі перекладачі
Німецькі видавці
Німецькі есеїсти